Fülöp-szigetek
Ternate, település Cavite tartományban

 Indonézia
Ternate, Észak-Maluku tartomány székhelye
Ternate, a Maluku-szigetek északi szigetcsoportjának egyik tagja

 Olaszország
Ternate, település Lombardiában, Varese megyében